Magius ist der Name folgender Personen:

 Marcus Magius Maximus, Präfekt der Provinz Ägypten, Prokurator der Provinz Hispania citerior
 Titus Sextius Magius Lateranus (Konsul 197), römischer Konsul 197